Hanhinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hanhinen (halvö i Norra Österbotten), 
 Hanhinen (halvö i Satakunta), 
Hanhinen (sjö i Karstula, Mellersta Finland, Finland),  (22,9 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar